

Urbanistyka 
 nawsie – część wsi

Miejscowości i ich części  w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 38, w tym 1 podstawowa

Miejscowość w Czechach 
 Nawsie (na Śląsku Cieszyńskim)

Jezioro w Polsce 
 Nawsie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek

Administracja 
 Nawsie – dawna gromada

Zobacz też 
 Nawsie (stacja kolejowa) - stacja kolejowa w Nawsiu, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek
 Nawsie Brzosteckie
 Nawsie Kołaczyckie